Ain’t Misbehavin’ steht für:

Musik:
 Ain’t Misbehavin’ (Jazzstandard), Komposition von Fats Waller und Harry Brooks (1929)
 Ain’t Misbehavin’ (Musical), Musical von Murray Horwitz und Richard Maltby junior (1978)
 Ain’t Misbehavin’ (Clark-Terry-Album), Album von Clark Terry (1979)
 Ain’t Misbehavin’ (UFO-Album), Album von UFO (1986)
 Ain’t Misbehavin’ (Tokyo-Blade-Album), Album von Tokyo Blade (1987)
 Ain’t Misbehavin’: Live at the Jazz Showcase, Album von Marian McPartland und Willie Pickens (2000)

Film und Fernsehen:
 Ain’t Misbehavin’ (1955), US-amerikanischer Film von Edward Buzzell 
 Ain’t Misbehavin’ (1974), britischer Film von Peter Neal und Anthony Stern 
 Ain’t Misbehavin’ (1982), US-amerikanischer Fernsehfilm von Don Mischer 
 Ain’t Misbehavin’ (Fernsehserie, 1994), britische Fernsehserie (1994–1995) 
 Ain’t Misbehavin’ (Miniserie, 1997), britische Miniserie (1997)